Романово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Романово — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Романово — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Романово — до 1928 г. название деревни Борьба в Ветковском районе Гомельской области.
 Романово — до 1918 г. название агрогородка Ленино в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
Алтайский край
 Романово — село в Косихинском районе.
 Романово — село в Панкрушихинском районе.
 Романово — село в Романовском районе.
 Романово — село в Усть-Пристанском районе.

Архангельская область
 Романово — деревня в Каргопольском районе.

Бурятия
 Романово — село в Кабанском районе.

Владимирская область
 Романово — деревня в Александровском районе.
 Романово — село в Суздальском районе.

Вологодская область
 Романово — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Романово — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района.
 Романово — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района.
 Романово — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района.

Ивановская область
 Романово — деревня в Кинешемском районе.
 Романово — деревня в Пестяковском районе.
 Романово — деревня в Родниковском районе.
 Романово — деревня в Юрьевецком районе.

Калининградская область
 Романово — посёлок в Зеленоградском районе.

Калужская область
 Романово — деревня в Медынском районе.

Кемеровская область
 Романово — до 1920-х г. название села Красносёлка в Яшкинском районе.

Кировская область
 Романово — деревня в Верхнекамском районе.
 Романово — деревня в Подосиновском районе.

Костромская область
 Романово — деревня в Антроповском районе.
 Романово — деревня в Судиславском районе.

Крым
 Романово — село в Ленинском районе.

Курганская область
 Романово — деревня в Половинском районе.

Курская область
 Романово — деревня в Рыльском районе.
 Романово — село в Хомутовском районе.

Липецкая область
 Романово — село в Лебедянском районе.
 Романово — название села Ленино в Липецком районе до 1920 года.

Московская область
 Романово — деревня в Наро-Фоминском городском округе.

Нижегородская область
 Романово — деревня в Ковернинском районе.
 Романово — деревня в Чкаловском районе.

Новосибирская область
 Романово — село в Черепановском районе.

Пермский край
 Романово — деревня в Ильинском районе.
 Романово — село в Усольском районе.

Псковская область
 Романово — деревня в Бежаницком районе.
 Романово — деревня в Волковской волости Островского района.
 Романово — деревня в Воронцовской волости Островского района.
 Романово — деревня в Пушкиногорском районе.

Рязанская область
 Романово — село в Клепиковском районе.

Санкт-Петербург
 Романово — деревня, ранее располагавшаяся на территории нынешнего района Купчино.

Свердловская область
 Романово — село в Серовском городском округе.

Тверская область
 Романово — деревня в Западнодвинском районе.
 Романово — деревня в Медновском сельском поселении Калининского района.
 Романово — деревня в Славновском сельском поселении Калининского района.
 Романово — деревня в Калязинском районе.
 Романово — деревня в Кимрском районе.
 Романово — деревня в Оленинском районе.
 Романово — деревня в Старицком районе.
 Романово — деревня в Торопецком районе.

Тульская область
 Романово — село в Киреевском районе.

Удмуртия
 Романово — деревня в Воткинском районе.

Турция 
 Романово — прежнее название села Йолбою района Сусуз ила Карс.

См. также 
 Романово 1-е
 Романово 2-е
 Романово-Хутор
 Малое Романово